Busmaterieel van NZH (1931-1947)
 Busmaterieel van NZH (1947-1967)
 Busmaterieel van NZH (1967-1987)
 Busmaterieel van NZH (1987-1999)

NZH